Karol Kasperlik (1861–1937) – tytularny generał brygady Wojska Polskiego
 Wilhelm Kasperlik (1873–1958) – duchowny katolicki, wikariusz generalny dla Śląska Cieszyńskiego
 Anna Kasperlik-Załuska (1933–2016) – polska endokrynolog, profesor nauk medycznych